Solidarita může znamenat:

Obecný význam 
solidarita – skupinová soudržnost

Přenesené významy
 Solidarita (Polsko) – nezávislé odborové hnutí v Polsku
 Solidarita (Česko) – volební koalice v Praze
 Solidarita (Rusko) – liberálnědemokratické hnutí v Rusku
 Solidarita (Tallinn) – památník, Tallinn, Estonsko
 Solidarita, dnes Malše (loď) – motorová osobní loď
 Sídliště Solidarita – řadové sídliště v Praze-Strašnicích
 Divadlo Solidarita – někdejší název divadla v Praze-Strašnicích
 Solidarita (album) – album Karla Kryla (2014); záznam koncertu z roku 1982 věnovaného polské Solidaritě

Externí odkazy